Геревич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Геревич, Аладар (1910—1991) — венгерский фехтовальщик на саблях и рапирах.
 Геревич, Пал (род. 1948) — венгерский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр и чемпион мира.